Сезон 2006 Формулы-Рено 3.5 — второй сезон данной серии. Он состоял из 17 гонок; начался 29 апреля на трассе Золдер и завершился 29 октября на трассе Каталунья.

Пилоты и команды

Календарь 
Восемь этапов проходили в рамках сезона 2006 Мировой серии Рено, ещё один был гонкой поддержки Гран-при Монако 2006 года.

Примечания:

 Пастор Мальдонадо выиграл первую гонку в Мизано, но был дисквалифицирован из-за несоответствия его автомобиля техническому регламенту. Его команда Draco Multiracing USA, подала апелляцию, но 24 января 2007 суд оставил решение в силе.
 Борха Гарсия выиграл вторую гонку в Спа, но был дисквалифицирован из-за несоответствия его автомобиля техническому регламенту. 27 октября 2006 года суд смягчил наказание, отменив дисквалицикацию и вернув очки за победу пилоту и команде, но наложив на команду RC Motorsport денежный штраф за нарушение регламента.

Результаты сезона

Система начисления очков 

Дополнительно:
 1 очко достаётся обладателю поул-позиции в каждой гонке.
 1 очко достаётся гонщику, установившему быстрейший круг в гонке.

Личный зачёт 

 Обладатель поул-позиции в основной гонке обозначен жирным'''
 Обозначенный курсивом'' пилот показал быстрейший круг в гонке
 † — Пилот не финишировал, но классифицирован как прошедший более 90 % дистанции.

Примечание:
 Милош Павлович не получил очков за быстрейший круг в спринтерской гонке на этапе в Донингтон-Парке, так как установил его во время режима жёлтых флагов

Команды

Примечания

Ссылки 
 Формула-Рено 3.5 

Формула-Рено 3.5
2006